Lista delle città dell'Arizona, Stati Uniti d'America, comprendente i comuni (city e town) e i census-designated place (CDP).

I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2010.

Note 

 
 
Arizona (N-Z)